Obhájkyněmi titulu byly nejvýše nasazené Lisa Raymondová a Rennae Stubbsová, které prohrály v úvodním kole se švýcarsko-americkým párem Martina Hingisová a Monika Selešová.

Soutěž vyhrál nenasazený pár amerických sester Sereny a Venus Williamsových, které ve finále zdolaly americké turnajové sedmičky Lindsay Davenportovouá a Corinu Morariuovou ve třech sadách.

Nasazené páry 
  Lisa Raymondová /  Rennae Stubbsová (1. kolo)
  Nicole Arendtová /  Ai Sugijamová (semifinále)
  Anna Kurnikovová /  Barbara Schettová (čtvrtfinále)
  Virginia Ruanová Pascualová /  Paola Suárezová (čtvrtfinále)
  Mary Pierceová /  Sandrine Testudová (3. kolo)
  Cara Blacková /  Jelena Lichovcevová (2. kolo)
  Lindsay Davenportová /  Corina Morariuová (finále)
  Els Callensová /  Anne-Gaëlle Sidotová (2. kolo)
  Alexandra Fusaiová /  Rita Grandeová (čtvrtfinále)
  Conchita Martínezová /  Patricia Tarabiniová (1. kolo)
  Nicole Prattová /  Meghann Shaughnessyová (čtvrtfinále)
  Tina Križanová /  Irina Seljutinová (2. kolo)
  Kimberly Poová /  Magüi Sernaová (3. kolo)
  Kristie Boogertová /  Miriam Oremansová (3. kolo)
  Sonya Jeyaseelanová /  Karina Habšudová (1. kolo)
  Kim Clijstersová /  Laurence Courtoisová (3. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Reference 

 Ženská čtyřhra na Australian Open 2001 na www.wtatennis.com

Australian Open 2001